Plopp steht für:

 Plopp (Medienpreis), Hörspiel- und Featurewettbewerb, von 2000 bis 2008 jährlich von der Berliner Akademie der Künste veranstaltet 
 Geräusch eines Bügelverschlusses, siehe Bügelverschluss #Plopp

Siehe auch:
 Plop
 Blob

Abkürzung